Маринченко — фамилия. Известные носители:
 Маринченко, Евгения Александровна (1916—1999) — советский архитектор.
 Маринченко, Николай Данилович (1912—1943) — Герой Советского Союза.